Theuma (gemeente), gemeente in de Duitse deelstaat Saksen
Theuma (geslacht), geslacht van spinnen uit de familie Prodidomidae